

Хиркаси — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Хиркаси — село, Чебоксарський район, Чувашія
 Хиркаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія